Trois navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Birmingham, en l'honneur de la ville de Birmingham en Angleterre :
le  est un croiseur léger de la première classe Town, lancé en 1913 et vendu en 1931 ;
le  est un croiseur léger de la deuxième classe Town, lancé en 1936 et démoli en 1960 ;
le  est un destroyer du type 42, en service de 1976 à 1999.

Nom de bateau de la Royal Navy